Ben Johnson o Ben Jonson puede referirse a:

Ben Jonson (1573-1637), un dramaturgo inglés.
Ben Johnson (1918-1996), un actor estadounidense.
Ben Johnson (1961-), un atleta canadiense.
Ben Johnson (2000-), futbolista inglés
 Ben Johnson (1946-), pintor británico.